Данни Разников () — израильский шахматист, гроссмейстер (2015).

В составе сборной Израиля участник 19-го командного чемпионата Европы (2013) в Варшаве.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля